Красный Балтиец — деревня в Можайском районе Московской области России;
 Красный Балтиец — остановочный пункт электропоездов в Москве.